Carthage steht für:

 englische Schreibweise von Karthago
 Carthage (Fähre), tunesische Fähre von 1999
 Carthage (Schiff 1910), französisches Passagierschiff von 1910
 Carthage (Schiff), britisches Passagierschiff von 1931
 Carthage Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Carthage (Donegal), Promontory Fort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carthage (Arkansas)
 Carthage (Illinois)
 Carthage (Indiana)
 Carthage (Kentucky)
 Carthage (Maine)
 Carthage (Mississippi)
 Carthage (Missouri)
 Carthage (New York)
 Carthage (North Carolina)
 Carthage (Ohio)
 Carthage (South Dakota), im Miner County
 Carthage (Tennessee)
 Carthage (Texas), im Panola County in Texas
 Carthage (Virginia), im Floyd County in Virginia

in Kanada:
 Carthage (Ontario)

im NRHP gelistete Objekte:
 Carthage Historic District, in Carthage, North Carolina, ID-Nr. 92000182
 Carthage Jail, in Carthage, Illinois, ID-Nr. 73000703
 Carthage South Historic District, in Carthage, Missouri, ID-Nr. 82004915
 Carthage United Methodist Church, in Carthage, Tennessee, ID-Nr. 85001487

Siehe auch:
 Carthage Township
 St. Carthage's Cathedral
 Karthago (Begriffsklärung)